International Tour of Rhodes 2017 var den 12. udgave af det græske landevejscykelløb på Rhodos. Løbet foregik i perioden 10. til 12. marts 2017. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2017 og var i kategorien 2.2. Den samlede vinder af løbet blev schweiziske Colin Stüssi fra Roth-Akros.

Hold og ryttere

Danske ryttere
 Alexander Kamp kørte for 
 Michael Reihs kørte for 
 Andreas Jeppesen kørte for 
 Mark Sehested Pedersen kørte for 
 Anthon Charmig kørte for 
 Nicolaj Steen kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

Samlede resultat

Eksterne henvisninger 
 

2017
UCI Europe Tour 2017